Okręty US Navy o nazwie USS „Lassen”:
 Pierwszy  był w służbie w latach 1940-47.
 Drugi  jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke.

Lassen